Гуго (Хью) де Бошан () — имя нескольких представителей английского рода Бошанов:

 Гуго де Бошан (умер около 1114 или 1118), англо-нормандский аристократ, феодальный барон Бедфорд, шериф Бедфордшир[en] или Бакингемшира[en] между 1070 и 1089 годами, Бакингемшира[en] в 1087 году. Родоначальник рода Бошанов из Бедфордшира.
 Гуго де Бошан (умер около 1173), барон Абергавенни.